Франсуа Метьє (,  26 квітня 1978, Монреаль, Квебек) — канадський хокеїст, грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1994 року виступами за клуб «Сент-Іасент Лазерс» (ГЮХЛК).

Виступав також за клуби «Рочестер Американс», «Портленд Пайретс», «Аугсбург Пантерс», «Нюрнберг Айс Тайгерс», «Адлер Мангейм», «Крефельдські Пінгвіни» та «Ред Булл».

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Німеччини в складі клубу «Адлер Мангейм» — 2007.

Статистика

Посилання 
 Профіль на eurohockey 
 
 

Канадські хокеїсти
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Аугсбург Пантерс»
Хокеїсти «Нюрнберг Айс-Тайгерс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Крефельд Пінгвін»
Уродженці Монреаля